Baäl, een Fenische godheid
Ba'al (film), een televisiefilm uit 2008 over bovenstaande godheid
Ba'al (Stargate), de personificatie van het slechte in het sciencefictionepos Stargate
Bahaal (mythologie), een demon (mythologisch wezen) gebaseerd op Beëlzebub
Bahaal (De Rode Ridder), een stripfiguur uit de stripboekenreeks De Rode Ridder